Ми́нское воево́дство (, ) — административно-территориальная единица в составе Великого княжества Литовского в 1566—1793 годах. Центр — город Минск.

Воеводство было образовано в результате административно-территориальной реформы 1565—1566 годов. Первоначально оно состояло из двух поветов — Минского и Речицкого. В 1569 году в ходе переговоров о заключении Люблинской унии к воеводству был присоединён Мозырский повет, ранее входивший в Киевское воеводство, которое теперь переходило под управление Королевства Польского.

Воеводство граничило с Брестским воеводством на юго-западе, Новогрудским воеводством на западе, Виленским воеводством на северо-западе, Полоцким воеводством на севере, Витебским воеводством на северо-востоке, Мстиславским воеводством на востоке. На юге воеводство граничило с Киевским воеводством Короны. Некоторое время в XVII веке Минское воеводство граничило со Смоленским и Черниговским воеводствами.

В 1772 году в ходе первого раздела Речи Посполитой часть территории Речицкого повета была присоединена к Российской империи.

В 1793 году в ходе второго раздела Речи Посполитой вся территория воеводства была присоединена к Российской империи.

Список воевод 
 Гавриил Горностай, 1566—1576
 Николай Сапега, 1576—1588
 Богдан Сапега, 1588—1593
 Ян Абрамович, 1593—1596
 Андрей Завиша, 1596—1598
 Ян Пац, 1600—1610
 Николай Сапега, 1611—1618
 Пётр Тышкевич, 1618—1631
 Бальтазар Стравинский, 1631—1633
 Александр Слушка, 1633—1638
 Николай Сапега «Побожный», 1638
 Александр Масальский, 1638—1643
 Андрей Масальский, 1643—1645
 Александр Огинский, 1645—1649
 Гедеон Дунин-Раецкий, 1649—1654
 Кшиштоф Рудомина-Дусяцкий, 1654—1655
 Кшиштоф Цехановецкий, 1655—1655
 Ян Себастьян Кешторт, 1656—1667
 Казимир Кароль Бяллозор, 1667—1680
 Михаил Довмонт-Сясецкий, 1681—1698
 Владислав Иосафат Сапега, 1699—1709
 Кшиштоф Зенович, 1709—1717
 Кшиштоф Станислав Завиша, 1720—1721
 Ян Казимир Жаба, 1721—1754
 Ян Август Гильзен, 1754—1767
 Юзеф Ежи Гильзен, 1767—1770
 Тадеуш Бужиньский, 1770—1773
 Юзеф Николай Радзивилл, 1773—1784
 Адам Хмара,1784—?

Список наместников 
До образования Минского воеводства территория управлялась наместниками:

 Заславский князь Иван (Юрьевич) (1468—1473)
 князь Иван Василевич (1487—1489)
 Линич Миколай Иванович (1494—1498)
 Заславский князь Богдан Иванович (1501—1525)

Список каштелянов 
 Талваш Миколай Станиславович (23 марта 1566—1570)
 Глебович Ян Янович (1571 — 30 февраля 1585)
 Гарабурда Михаил Богданович (1585 — 12 июля 1586)
 Агриппа Вацлав (15 июля 1586 — 25 марта 1590)
 Стравинский Мартин (25 марта 1590 — 14 мая 1592)
 Сапега Андрей Павлович (14 мая 1592 — 23 июля 1597)

см. Каштеляны Минские

Примечания

Литература 
 Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386—1795. — Kraków, 1885. — S. 24—28.
 Województwo Mińskie. // Zygmunt Gloger Geografia historyczna ziem dawnej Polski — Kraków, 1903 r.

Ссылки 

 Тэрыторыя, адміністрацыйны падзел. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя ў 2 тамах. Т.1. — Мінск, 2005. — Сс. 34—39.
 Чарняўскі Ф. В.  Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI—XVIII стагоддзяў (Біяграфічны даведнік)

Воеводства Великого княжества Литовского